Вансбру (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вансбру — місто у Швеції, у лені Даларна.